Der Keekorok Airport (IATA: KEU, ICAO: HKKE) befindet sich in der Masai Mara in der Nähe des Ortes Keekorok im Narok County im südwestlichen Kenia, nahe der internationalen Grenze zur Republik Tansania.

Der Keekorok Airport liegt etwa 225 Kilometer westlich des Nairobi International Airport, dem größten zivilen Flughafen Kenias.

Weblinks 

 Eintrag bei airportguide.com

Einzelnachweise 

Flughafen in Afrika
Flughafen in Kenia
Narok County